Rio Formoso (Pernambuco), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pernambuco
 Rio Formoso (microregio), microregio in de Braziliaanse deelstaat Tocantins
 Rio Formoso (Paraná), rivier in de Braziliaanse deelstaat Paraná
 Rio Formoso (Goiás), rivier in de Braziliaanse deelstaat Goiás